

Топоніми 
  Акасі — місто в Японії, в префектурі Хього.
  Акасі — висячий міст у Японії, перетинає протоку Акаші
  Акасі — протока між островами Авадзі та Хонсю.

Імена 
  Акасі Мотодзіро — японський генерал, генерал-губернатор Тайваню в 1918–1919 роках.
  Акасі Ясусі — японський дипломат, адміністратор ООН, заступник Генерального секретаря ООН

Інше 
  Акасі — бронепалубний крейсер Японського Імператорського флоту.